Флаг муниципального образования Кропо́ткинское городское поселение Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 ноября 2005 года как флаг муниципального образования «Город Кропоткин» Краснодарского края (с 1 января 2009 года — Кропоткинское городское поселение Кавказского района) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2034.

Описание 
«Флаг города Кропоткина представляет собой прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее смещённый перекрестием вниз зелёный Андреевский крест, контуры которого образованы жёлтыми копьями; над крестом, вплотную к его краю, изображена жёлтая сторожевая вышка».

Обоснование символики 
Флаг города Кропоткина разработан на основе герба.

В конце XVIII столетия на правом берегу реки Кубань западнее Кавказской крепости было образовано небольшое военное поселение — постоянный пост наблюдения за черкесами. В середине XIX века здесь появился хуторской посёлок Романовский, который в 1921 году был преобразован в город Кропоткин. В память о казачьем происхождении города на флаге изображена дозорная вышка и копья. Малиновый цвет, часто применявшийся в казачьей форме, говорит о том, что первые жители и защитники здешних мест были донские казаки. Малиновый цвет (пурпур) символизирует достоинство, благородство, славу.

Ещё в XIX столетии на месте современного города проходил Ставропольский шлях, соединяющий столицу Кавказского наместничества Ставрополь с главным городом Кубанской области Екатеринодаром. А в 1874 году через Романовский прошла линия железной дороги Ростов-на-Дону — Владикавказ. Современный город является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются несколько железнодорожных линий и автомагистралей. Это нашло отражение на флаге — две скрещённые зелёные полосы показывают пересечение дорог.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

Примечания